Kelly Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Kelly Township (Illinois)
 Kelly Township (Carter County, Missouri)
 Kelly Township (Cooper County, Missouri)
 Kelly Township (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Kelley Township